Il toponimo Botesti, nelle due diverse grafie Botești e Boţeşti, può riferirsi a diverse località della Romania:

Botești, comune del distretto di Neamț
Boțești, comune del distretto di Argeș
Boțești, comune del distretto di Vaslui